

Toponyme

Resende est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro
 Nova Resende est une municipalité de l'État du Minas Gerais

Resende, ville et municipalité située dans le district de Viseu et la région Nord, qui tire son nom de la ville et paroisse ci-dessous
Resende, paroisse civile qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus
Resende, paroisse civile dépendant de la municipalité de Paredes de Coura, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord

Patronyme

 Alessandra Resende, (1975- ), athlète brésilienne ;
 André de Resende, (1500-1573), religieux et humaniste portugais ; 
 António Resende, (1969- ), footballeur portugais ;
 Garcia de Resende, (1470-1536), poète, chroniqueur, musicien et architecte portugais ;
 Nuno Resende, (1973- ), chanteur et comédien portugais ;
 Pedro Miguel Carreiro Resendes (1973-), footballeur international portugais ;
 Maria Luisa Resende (1915-2005), religieuse brésilienne.

Patronyme portugais